Roland Ostertag ist der Name folgender Personen:

* Roland Ostertag (Offizier) (1869–1916), deutscher Offizier und Diplomat
 Roland Ostertag (Architekt) (1931–2018), deutscher Architekt